

Presentación previa 
El estadounidense Alex Kuznetsov fue el campeón defensor, pero decidió no participar en esta edición.

El ucraniano Sergiy Stakhovsky ganó el título, derrotando al estadounidense Wayne Odesnik en la final por 6-4, 7-69.

Cabezas de serie 

  Bradley Klahn (Cuartos de final, retiro)
 ''' Sergiy Stakhovsky (CAMPEÓN)
  Denis Kudla (Segunda ronda, retiro)
  Marius Copil ''(Primera ronda)

<li>  Illya Marchenko (Primera ronda)
<li>  Rhyne Williams (Segunda ronda)
<li>  Austin Krajicek (Segunda ronda) 
<li>  Wayne Odesnik (FINAL)

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Binghamton 2014